Arambagh Krira Sangha é um clube de futebol de Bangladesh. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012/13.

Clubes de futebol de Bangladesh